De World Grand Prix 2021 was de vierentwintigste editie van de World Grand Prix. Het toernooi werd gehouden van 3 oktober tot 9 oktober 2021 in de Morningside Arena, Leicester. Jonny Clayton wist het toernooi te winnen.

Prijzengeld
Het prijzengeld bedroeg evenals voorgaand jaar £450.000.

Gekwalificeerde spelers
De 32 gekwalificeerde spelers waren de top 16 van de PDC Order of Merit en de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de ProTour Order of Merit op 26 september 2021. De top 8 spelers van de PDC Order of Merit kregen een geplaatste status tijdens het toernooi.

Schema

Darts in 2021
2021
Dartswedstrijd in Engeland
Sport in East Midlands
Leicester